

Плевкі — село в гміні Длуґосьодло Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Плевкі — село в гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Плевкі — село в гміні Шепетово Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Плевкі — село в гміні Олецько Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства